44-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 24 по 31 августа 2014 года близ голландского Амстердама.

Медалисты

Мужчины

Распределение наград

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Август 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году